Цитен может означать:

Люди 
 Цитен, Ганс Иоахим фон (1699—1785) — прусский генерал.
 Цитен, Ганс Эрнст Карл фон (5.3.1770 — 3.5.1848, Вармбрунн), граф (1817), генерал-фельдмаршал (6.2.1839), участник войн с Наполеоном.

Места 
 Цитен (Барним) — в Германии, в федеральной земле Бранденбург.
 Цитен (Восточная Передняя Померания)
 Цитен (Лауэнбург)